Осфрадий (новолат. osphradium из  — «нюхаю, обоняю») — орган обоняния, или точнее химического чувства, в мантийной полости моллюсков при основании жабр, где к ним поступает ток воды. Образован особым чувствительным эпителием.

Исследование и описание 
У Prosobranchia иногда перципирующие клетки разбросаны по всему внутреннему эпителию мантийной полости, но у них же можно проследить и концентрирование этих клеток в осфрадии. Иногда осфрадий имеет форму ряда валиков (Cassidaria), поэтому его иногда принимали за добавочную жабру. С переходом моллюсков к наземному образу жизни осфрадий исчезает, а равно он исчезает вообще при атрофии соответствующей жабры. Осфрадию приписывается функция распознавания свойств притекающей к жабрам воды, однако опытами это не подтверждается.

Ссылки 

 
 

Анатомия моллюсков
Органы чувств